StarBase steht für:
 eine Datenbanksoftware, siehe StarOffice #Programmeigenschaften

Starbase steht für:
 SpaceX South Texas Launch Site, ein US-amerikanischer Weltraumbahnhof